Остров Росса:

 Остров Росса — остров в море Росса.
 Остров Росса — остров в Баренцевом море

См. также 

 Остров Джеймса Росса